Kobiljak je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Dvor, Sisačko-moslavačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 6 stanovnika te 4 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji